De laatste druppel (Judith Leyster), schilderij van Judith Leyster
De laatste druppel (hoorspel), hoorspel van Hanns Peter Karr